Това са резултатите от четвъртия сезон на танцувалното реалити „Dancing Stars“ по Нова телевизия.

Резултат

Средно 

Български реалити предавания
Предавания на Нова телевизия